Abajamiento puede referirse a:

 El hundimiento lento del suelo, que provoca una depresión superficial.
 El Descendimiento de la cruz de Cristo.